VDM est un sigle de 3 lettres pouvant signifier :
 Verlag Dr. Müller, maison d'édition du groupe allemand VDM Publishing ;
 Virtual DOS machine, émulateur du DOS ;
 Vie de merde, site web humoristique lancé en 2008 ;
 VDM illustrée, série de bande dessinée créée en 2010 ;
 VDM, la série, série télévisée créée en 2013 ;
 Vienna Development Method, méthode formelle de développement logiciel ;
 Vitra Design Museum, musée allemand ;
 Val-de-Marne, département français ;
 Vélo de montagne, pratique du VTT en montagne ;
 Vente de dernière minute, type de vente employée notamment dans le tourisme  ;
 Vidange de masque, exercice obligatoire (et éliminatoire) pour avoir le niveau N1 en plongée sous-marine.

Références